Mistrzostwa Świata w Triathlonie 2010 (Dextro Energy Triathlon ITU World Championships Series 2010) – cykl sześciu zawodów, zakończony Wielkim Finałem mający na celu wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Świata w Triathlonie 2010. Zawody z cyklu Mistrzostw Świata są rozgrywane na dystansie olimpijskim: 1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem, 10 km biegu. Cykl rozpoczął się 11 kwietnia w Sydney i zakończył się 12 września w Budapeszcie.

Mistrzem świata został Javier Gómez, natomiast mistrzynią Emma Moffatt.

Zasady punktacji 

Ostatnia klasyfikacja Puchar Świata jest zaliczana do rankingu na podstawie oddzielnych zawodów.

Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki maksymalnie czterech najlepszych spośród sześciu zawodów plus rezultat wielkiego finału. Zliczane są także najwyżej dwa udziały w wyżej wymienionym Pucharze Świata.

Nagrody pieniężne

Mistrzostwa mężczyzn

Kalendarz i wyniki

Szczegółowe wyniki

Sydney 
Zawody mężczyzn i kobiet rozegrano w ciągu jednego dnia 11 kwietnia 2010. Najpierw wystartowali mężczyźni o godz. 7:00 czasu lokalnego. Start kobiet odbył się o 9:45 czasu lokalnego. Pływanie odbyło się na jednej pętli liczącej 1,5 km w zatoce Farm okalającej Sydney Opera House. Trasa kolarska liczyła trzy pętle po 13,33km. Wiodła m.in. przez Sydney Harbour Bridge. Cześć biegowa liczyła dwie pętle po 5 km. Meta była usytuowana w królewskich ogrodach botanicznych.

Seul 
Zawody w Korei rozegrano zarówno dla mężczyzn jak i kobiet podczas jednego dnia. 8 maja 2010 tepm. powietrza wyniosła 21,2 stopnia Celsjusza, natomiast temp. wody wahała się od 17 do 18℃, wobec czego pływanie w piankach było obowiązkowe. O godz. 10:00 nastąpił start kobiet, a trzy godziny później mężczyzn. Oprócz tego 9 maja miały miejsce amatorskie zawody według kategorii wiekowych. Trasa pływacka elity została rozegrana na dwóch pętlach. Trasa kolarska liczyła osiem pętli po 5km. Ostatnia część zawodów rozegrała się na czterech pętlach po 2,5 km.

Madryt

Hamburg

Londyn

Kitzbühel

Budapeszt

Klasyfikacja generalna

Mistrzostwa kobiet

Kalendarz i wyniki

Szczegółowe wyniki

Sydney

Seul

Madryt

Hamburg

Londyn

Kitzbühel

Budapeszt

Klasyfikacja generalna

Występy Polaków

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 Oficjalna strona zawodów wcs.triathlon.org

2010 w triathlonie
Zawody triathlonowe